El Paredón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Paredón, Oaxaca, ort, San Felipe Tejalápam, 
 Paredón, Chiapas, ort

Robotskapade Mexikoförgreningar